Боссо () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Боссо, Фабрицио (род. 1973) — итальянский джазовый трубач.
 Боссо, Эцио (1971—2020) — итальянский пианист, композитор.